Flock (webbrowser), een webbrowser
 The Flock (band), een Amerikaanse rockband
 The Flock (film), een Amerikaanse film uit 2007

Personen
 Janine Flock, een Oostenrijks skeletonster
 Tim Flock, een Amerikaans autocoureur